Marollen (Frans: les Marolles), een volkswijk in Brussel
Marolles (kaas), een Franse kaas

 Marolles (Calvados)
 Marolles (Loir-et-Cher)
 Marolles (Marne)
 Marolles (Oise)
in samenstellingen:
Marolles-en-Beauce, Essonne (Marollais)
Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne), Seine-et-Marne (Marollais)
Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), Val-de-Marne
Marolles-en-Hurepoix, Essonne (Marollais)
Marolles-lès-Bailly, Aube
Marolles-les-Braults, Sarthe
Marolles-les-Buis, Eure-et-Loir
Marolles-lès-Saint-Calais, Sarthe
Marolles-sous-Lignières, Aube
Marolles-sur-Seine, Seine-et-Marne

Zie ook
Marols (doorverwijspagina)